Walewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Walewice, un village dans le powiat de Łowicz 
 Walewice, un village dans le powiat de Bełchatów
 dans la voïvodie de Lubusz
 Walewice, un village dans le powiat de Sulęcin